

Onomastica
 Aristone – il nome proprio di persona

Persone
 Aristone – re di Sparta, VI secolo a.C.
 Aristone – aristocratico ateniese padre di Platone, morto nel 424 a.C. circa
 Aristone di Ceo – filosofo peripatetico, III secolo a.C.
 Aristone di Chio – filosofo stoico, III secolo a.C.
 Aristone di Alessandria – filosofo peripatetico, I secolo
 Aristone di Pella – scrittore cristiano, II secolo

Pagine correlate 
 Ariston (disambigua)